Андрей Геннадьевич Чагин () — российский самбист, бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо 2009 года, мастер спорта России. Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 100 кг). Тренировался под руководством С. Ю. Никитина. Боец смешанных единоборств. Провёл два боя в смешанных единоборствах. Первый бой с французом Кристофом Мидуксом, который состоялся 20 октября 2007 года, Чагин проиграл в первом раунде удушением сзади. Второй бой с россиянином Андреем Сенем, прошедший в Петербурге 28 февраля 2009 года, Чагин выиграл рычагом локтя в первом раунде.

Спортивные результаты

Боевое самбо 
 Чемпионат России по боевому самбо 2009 года — ;

Смешанные боевые искусства 

|-
|Победа
|align="center"|1-1
| Андрей Сень
|Сабмишном (рычаг локтя)
|fightFORCE — Day of Anger
|
|align="center"|1
|align="center"|1:20
|, Санкт-Петербург
|
|-
|Поражение
|align="center"|0-1
| Кристоф Мидукс
|Сабмишном (удушение сзади)
|X — Impact World Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|
|
|}

Ссылки 
 
 

Самбисты России
Бойцы смешанных единоборств России